Сергей Викторов:
 Викторов, Сергей Николаевич (1911—1941) — советский лётчик-испытатель, майор.
 Викторов, Сергей Павлович (1916—1977) — советский художник, живописец.